Рыбаков, Игорь: Рыбаков, Игорь Александрович (род. 1976) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Рыбаков, Игорь Владимирович (род. 1972) — российский предприниматель.
 Рыбаков, Игорь Эдуардович (род. 1957) — белорусский и американский шашист, чемпион Белоруссии и США по международным шашкам.